Rötting ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Rötting (1932–2015), deutscher Historiker und Archäologe
 Martin Rötting (* 1970), deutscher Religionspädagoge und Religionswissenschaftler
 Meta Rötting (1895–1979), deutsche Hausangestellte und Schneiderin
 Paul Rötting († 1640), deutscher Beamter und Politiker, Bürgermeister von Dresden

Rötting bezeichnet folgenden Ort:
 Rötting (Gemeinde Metnitz), Alm und Ortschaftsbestandteil von Auen in der Gemeinde Metnitz, Kärnten.